D’Adda ist der Name folgender Personen:

 Agosto D’Adda († wohl 1550), Mailänder Kaufmann und Bankier
 Carlo D’Adda (1816–1900), italienischer Politiker des Risorgimento
 Emmanuele D’Adda (1847–1911), italienischer Politiker, Neffe von Carlo D’Adda
 Ferdinando D’Adda (1650–1719), italienischer Kardinal 
 Girolamo D’Adda Salvaterra (1815–1881), italienischer Politiker, Büchersammler und Historiker
 Isabella D’Adda († 1658), lombardische Adlige
 Roberta D’Adda (* 1981), italienische Fußballspielerin

d’Adda ist außerdem Namensbestandteil italienischer Gemeinden, die am Fluss Adda liegen.

Siehe auch:
 Adda
 Dadda